— синтоистский бог войны, покровительствующий героям во время битвы.

Кроме этого, у Хатимана есть черты морского божества, божества рисового поля и божества-покровителя кузнечного дела.

Под именем Хатимана обожествлён император Одзин (правил в 390—415 годах н. э.).

В Японии существует значительное число храмов, посвящённых Хатиману. Главный из них — Усадзингу в префектуре Оита.

Литература 
 

Боги войны
Мифологические лучники
Обожествлённые монархи
Японские божества